Логуново — деревня в России, в Пустошкинском районе Псковской области. Входит в состав Гультяевской волости.

Деревня расположена на северном побережье Симоновского озера, в 14 км к югу от города Пустошка.

Население 

Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 69 жителей.

История 
С 1995 до 2005 года деревня входила в состав ныне упразднённой Новой волости с центром в деревне Сергейцево, переведённой тогда же в состав Пригородной волости.

Примечания 

Населённые пункты Пустошкинского района